Сату́рн (от ) — многозначный термин.
 Сатурн — планета Солнечной системы.
 Сатурн — древнеримский бог.

Искусство и развлечения 
 «Сатурн, пожирающий своего сына» — роспись испанского художника Франсиско Гойи
 Сатурн — картина фламандского живописца Питера Рубенса
 Премия «Сатурн» — американская награда в области фантастических фильмов.
 «Путь в „Сатурн“» — советский художественный фильм по документальной повести Василия Ардаматского «„Сатурн“ почти не виден».
 Сейлор Сатурн — один из основных персонажей японского сериала «Сейлор Мун».
 «Сатурн» — кинотеатр в Тольятти.
 «Сатурн» — кинотеатр в Омске.
 «Сатурн» – кинотеатр в Москве.

Техника и технология 
 «Сатурн» — серия американских ракет-носителей.
 «Сатурн-1»
 «Сатурн-1Б»
 «Сатурн-5»
 «Сатурн C-5N»
  — двухмоторный пассажирский самолёт 1940-х годов
 Sega Saturn — 32-битная игровая приставка компании Sega.
 «Сатурн» — серия магнитофонов производства Омского электротехнического завода имени К. Маркса.
 «Сатурн» — советская стратосферная солнечная станция.

Географические объекты и населённые пункты 
 Сатурн — озеро в горной системе Сихотэ-Алинь.
 Сатурн — невключённая территория в округе Уитли, штат Индиана, США.
 Сатурн — город-призрак в округе Гонзалес, штат Техас, США.

Организации и структуры

Государственные 
 ОСН «Сатурн» — спецподразделение УФСИН России по г. Москве.

Коммерческие 
 «Сатурн» — сеть магазинов бытовой техники и электроники в Перми и Пермском крае.
 «Сатурн-Р» — холдинг компаний Пермского края, занимающихся недвижимостью, продажей автомобилей и агропродукцией.
 Saturn — сеть магазинов бытовой техники и электроники немецкой компании Media-Saturn-Holding в некоторых странах Европы. В России существовала с 2010 по 2012 год.
 «Сатурн» — бренд такси в ряде городов России, принадлежит компании Fasten.

Промышленные 
 НПО «Сатурн» — российская машиностроительная компания, занимающееся производством двигателей.
 ПАО «Сатурн» — краснодарская компания, занимающаяся разработкой и производством солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов.
 ПАО «Сатурн» — омская компания, занимающаяся производством бортовой и наземной радиоаппаратуры для авиационной техники.
 Saturn — дочернее подразделение General Motors и марка американских автомобилей.
  — американский производитель чипов.

Военные 
 УЦ «Сатурн» — во время Великой Отечественной войны — немецкий центр подготовки и использования шпионов (для действий на стороне фашистской Германии против СССР), набранных из числа советских военнопленных.

Военное дело

Образцы военной техники и вооружений 
 ПРО «Сатурн» — советский проект передвижной системы противоракетной обороны для защиты стратегически важных объектов страны и прикрытия войск от баллистических ракет средней дальности, разрабатывавшийся в 1958—1961 гг.
 ОТРК «Сатурн» — советский проект оперативно-тактического ракетного комплекса, разрабатывавшийся в 1969—1971 гг.
  — название британского военного судна RFA Stromness после продажи ВМФ США в 1983 г.

Войсковые операции и военные кампании 
 «Малый Сатурн» — кодовое название Среднедонской наступательной операции (Сталинград, декабрь 1942 года).
 «Сатурн» — кодовое название планировавшейся советской наступательной операции. Первоначально планировалась операция «Сатурн», но был сделал вывод, что на неё не хватит сил. Поэтому планы были уменьшены, и на том же направлении была проведена менее масштабная операция «Малый Сатурн».

Спорт 
 
 «Мастер-Сатурн» — училище Олимпийского резерва в Московской области.
 «Сатурн» — стадион в Раменском.
 «Сатурн» — стадион в Рыбинске.

Животные 
 Два вида бабочек семейства нимфалид:
  (Zeuxidia amethystus)
  (Zeuxidia aurelius)
 Сатурн (аллигатор) — аллигатор в московском зоопарке

Прочее 
 NGC 7009 (туманность «Сатурн») — планетарная туманность.
 Сатурн - советский сорт гороха (выведен в 1981 г. Краснодарским НИИ сельского хозяйства).

Примечания